okrugli stol (namještaj)
okrugli stol (rasprava)
Okrugli stol kralja Artura (legenda)
Okrugli stol (Poljska)
Okrugli stol (DR Njemačka)
Belgijsko-kongoanski okrugli stol
Britansko-indijski okrugli stol
Europski okrugli stol industrijalaca
Okrugli stol (televizijska serija)
Okrugli stol kralja Artura (Kumbrija), neolitsko-brončanodobni henge